Tiri (Azerbeidzjan), een dorp in Azerbeidzjan
 Tiri (Estland), een dorp in Estland
 At Tiri, een dorp in Libanon
 Tiri (klooster), een orthodox klooster in Georgië (Zuid-Ossetië)
 Tîrî, een taal, gesproken in Nieuw-Caledonië